Alan Campbell est un nom notamment porté par :
  (1904-1963), scénariste américain ;
 Alan Campbell (1917-2013), avocat et homme politique britannique ;
 Alan Campbell (né en 1948), footballeur écossais ;
 Alan Campbell (né en 1957), acteur américain ;
 Alan Campbell (né en 1957), homme politique britannique ;
 Alan Campbell (né en 1960), footballeur international irlandais ;
 Alan Campbell (né en 1971), écrivain ;
 Alan Campbell (né en 1983), rameur d'aviron britannique.